Исаа́к — имя двух сирийских патриархов:

1) патриарх сирийских христиан, избран в 399, до этого был епископом Селевкии; умер в 411. На собранном им в Селевкии соборе были установлены 22 канона (правила) для управления Восточной церковью;

2) монах в Эдессе, потом епископ Харанский, патриарх сирийских иаковитов. Убит по приказанию наместника Месопотамии, разочаровавшегося в его алхимических познаниях.

Персоналии:Христианство